Bootleg: From the Lost Vault, Vol. 1 — второй сборник лучших хитов Esham, выпущенный 28 марта 2000 года.

Об альбоме
На сайте Allmusic сборнику поставили 4,5 баллов из пяти, отметив, что «как и на предыдущей компиляции Эшема Detroit Dogshit 1997 года, на Bootleg собраны многие из лучших хардкор-песен детройтского рэпера наряду с некоторыми ранее не издававшимися песнями. Это далеко не полный сборник, однако он даёт адекватное представление о его музыке».

Список композиций

Дополнительный CD 
«TVT Records» также выпустил CD, содержащий интервью Эшема, длившейся 10 с половиной минут, эксклюзивные фотографии и листовки, которые также изображены на альбоме и т. д.

Примечания 

Сборники Esham
Сборники 2000 года